Cees Veerman (politicus) (1949), Nederlands landbouwer, econoom en CDA-politicus (minister van Landbouw)
 Cees Veerman (The Cats) (1943–2014), Nederlands zanger, componist en gitarist van The Cats
 Cees Veerman, artiestennaam Case Mayfield (1987), Nederlands singer-songwriter
 Cees Veerman (TTCB), Nederlands zanger-bassist van de Tribute to The Cats Band
 Cees Veerman (voetballer), Nederlands voetballer